Ивко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ивко, Валентин Сергеевич (род. 1944) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер БССР, Мастер спорта СССР.
 Ивко, Валерий Никитович (1941—2022) — советский и украинский домрист, композитор, дирижёр, педагог, профессор.
 Ивко, Максим Эдуардович (род. 1995) — украинский биатлонист, участник Кубка IBU, призёр зимней Универсиады, призёр чемпионата Украины.
 См. также 
 Ивки
 Ивков